Vaujour est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme
 Jean Vaujour (1935-), Général de corps d'armée français ;
 Michel Vaujour, ancien prisonnier français à l'origine d'une évasion par hélicoptère de la Prison de la Santé en 1986 ;
 René Vaujour, un des résistants responsables du Maquis du Limousin.

Toponyme
 Vaujours, commune de Seine-Saint-Denis.
 Le Château de Vaujours